João da Costa pode referir-se a:

 João Costa - município brasileiro no estado do Piauí.
 João da Costa Bezerra Filho - político brasileiro, prefeito do Recife.
 João da Costa Bezerra de Carvalho - político brasileiro
 João Batista da Costa - pintor e ilustrador brasileiro.
 João Gonçalves da Costa - desbravador do sertão da Bahia
 João Zeferino da Costa - pintor, professor e decorador brasileiro.
 João Timóteo da Costa - pintor e decorador brasileiro.
 João Severiano Maciel da Costa - magistrado e político brasileiro.
 João da Costa Ferreira - engenheiro militar português
 João da Costa Pimenta - linotipista e um militante anarquista brasileiro.
 João Jerônimo da Costa - político brasileiro
 João Faria da Costa - arquitecto urbanista português.
 João Tavares Maciel da Costa - nobre brasileiro.
 João Alves da Costa - jornalista e escritor português.
 João Inácio Homem da Costa Noronha - fidalgo e Cavaleiro da Casa Real portuguesa.
 João Gualberto Torreão da Costa - político brasileiro.
 João da Costa Lima e Castro - político brasileiro.
 João José da Costa Pimentel - político brasileiro.

Desambiguação